Die Primeira Divisão 1957/58 war die 24. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 8. September 1957 und endete am 23. März 1958.

Den zehnten Meistertitel sicherte sich Sporting Lissabon aufgrund des direkten Vergleichs vor dem punktgleichen FC Porto.

Teilnehmer 

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1957-58 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1957/58